Ancha peut désigner :
 Ancha, une tribu issue des Zénètes ;
 Ancha, nom traditionnel de Theta Aquarii, une étoile de la constellation du Verseau.